

Elektronica 
 Multibus (elektronica), een bussysteem voor computers, ontwikkeld door Intel
 MultiBus International, bedrijf dat bussystemen voor computers in onder meer de lucht- en ruimtevaart maakt en beheert

Openbaar vervoer 
 Multibus, een in Engelstalige landen oude term voor een openbaarvervoersbus (vergelijkbaar met de oude Nederlandse term omnibus)
 MultiBus (vervoersformule), de naam van een systeem van belbuslijnen van de Aachener Verkehrsverbund
 Multibus (bedrijf), ontwerper van hybride en elektrische bussystemen